Президент Монголии () — глава государства в Монголии, избираемый на 6-летний срок без права переизбрания. Монголия — смешанная республика, и глава государства не является единоличным главой исполнительной власти, но осуществляет командование вооружёнными силами и имеет право вето на принятые парламентом законы.

Должность появилась в 1990 году, хотя избираемый глава государства существовал в Монголии с 1924, после смерти Богдо-гэгэна.

Президенты Монголии

Ссылки 

 Официальный сайт

См. также 
 Список глав государства в Монголии

Монголия
Списки:Монголия